Ли́пецк — железнодорожная станция Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги, находящаяся в городе Липецке, административном центре Липецкой области.

История 
На этом месте в первые годы существования Липецка как областного центра был небольшой полустанок.

В начале 1960-х годов на улице Гагарина был построен двухэтажный железнодорожный вокзал в створе нынешней улицы Терешковой. Он завершил перспективу этой улицы.

Однако, это здание простояло около тридцати лет. В 1976 году институт «Липецкгражданпроект» предложил создать на базе железнодорожного вокзала комплекс, в который бы также входил автовокзал, но из-за дефицита места для стоянки автобусов от этой идеи отказались. Автовокзал было решено строить на проспекте Победы, где он находится сейчас. Новый железнодорожный вокзал на 1000 пассажиров начали строить в 1990-х годах. Он вступил в строй 16 сентября 1994 года. На вокзале скульптор Евгений Вольфсон выполнил несколько скульптур, в том числе «Начальник вокзала и обходчик», «Дама и носильщик». Другой скульптор Игорь Мазур исполнил декоративную композицию в кассовом зале по мотивам романовской игрушки, а также герб на фасаде.

В начале XXI века вокзал был реконструирован и открыт 16 июля 2003 года. В ходе работ были заново окрашены фасады, восстановлен несколько лет не работавший механизм часов на башне, вставлены новые окна золотистого цвета. Внутри здания появились сенсорные поисковые системы, новые табло, скамьи.

Пассажирское сообщение по станции

Расписание электропоездов 
По графику 2023 года на станции останавливаются 5 электропоездов:

Поезда дальнего следования 

По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

См. также 
 Посёлок служащих МПС

Ссылки 
 

Станции Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Липецка